Het Eredivisie (basketbal)-seizoen 2006–07 was het 57e seizoen van de Nederlandse basketbaleredivisie. Hierin werd gestreden om het 60e Nederlands kampioenschap basketbal. EiffelTowers Den Bosch won het landskampioenschap, nadat de club in de reguliere competitie ruim bovenaan was geëindigd en het in de Finale nummer 2 Matrixx Magixx versloeg.

Teams

Regulier seizoen

Playoffs

Individuele prijzen
Meest Waardevolle Speler:  Leon Rodgers (EiffelTowers Den Bosch)
MVP Onder 23:  Rogier Jansen (Polynorm Giants
Coach van het Jaar:  Michael Schuurs (Matrixx Magixx)
Rookie of the Year:  Calvin Smith (Polynorm Giants)
Statistical Player of the Year:  Leon Rodgers (EiffelTowers Den Bosch)
All-Star Team:
 Ryan Sears (Matrixx Magixx)
 Travis Young (EiffelTowers Den Bosch)
 Leon Rodgers (EiffelTowers Den Bosch)
  Alhaji Mohammed (Matrixx Magixx)
 Ransford Brempong (Matrixx Magixx)

2006–07
Basketbal in 2006
Basketbal in 2007